Het UBS Hong Kong Open is een golftoernooi dat onderdeel uitmaakt van de Aziatische - en Europese PGA Tour. Deze editie vond plaats van 1 december tot en met 4 december 2005 op de Hong Kong Golf Club in Fanling in Hongkong. Deze 18 holesbaan heeft een par van 70. Ondanks dat de wedstrijd in 2005 plaatsvond, telde deze mee voor de Tour van 2006

Ranglijst

Externe link
 Schema Europese Tour 2006

Europese PGA Tour 2006
Aziatische PGA Tour
Golftoernooi in Hongkong